Anastassia Kirpitchnikova (), née le , est une nageuse russe.

Carrière 
Anastassia Kirpitchnikova remporte quatre médailles aux Jeux européens de 2015 à Bakou ; deux médailles d'or en relais 4 × 100 mètres nage libre et 4 × 200 mètres nage libre, une médaille d'argent sur 800 mètres nage libre et une médaille de bronze sur 400 mètres nage libre.
La même année, elle est médaillée de bronze en relais 4 × 100 mètres quatre nages aux Championnats du monde juniors de natation 2015 à Singapour.

Aux Championnats d'Europe juniors de natation 2016 à Hódmezővásárhely, elle est médaillée de bronze du 400 mètres nage libre et du relais 4 × 200 mètres nage libre.
Aux Championnats du monde juniors de natation 2017 à Indianapolis, elle obtient la médaille d'argent du relais 4 × 200 mètres nage libre, la médaille de bronze du 400 mètres nage libre et la médaille de bronze du relais mixte 4 × 100 mètres nage libre. Elle est médaillée de bronze du 800 mètres nage libre et du relais 4 × 200 mètres nage libre aux Championnats d'Europe juniors de natation 2017 à Netanya.

Elle est médaillée d'argent des 800 et 1 500 mètres nage libre et médaillée de bronze du relais 4 x 200 mètres nage libre aux Championnats d'Europe de natation 2020 à Budapest. Cette année-là, elle est élue nageuse en eau libre de l'année par le magazine américain SwimSwam.

Aux Championnats d'Europe de natation en petit bassin 2021 à Kazan, elle remporte trois médailles d'or, sur 400, 800 et 1 500 mètres nage libre.

Notes et références

Liens externes 

Nageuse russe
Nageuse de nage libre
Médaillée d'or aux Jeux européens
Nageuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
Naissance en juin 2000
Naissance à Iekaterinbourg